Tweede klasse 1969-70 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1969/70, over het Nederlandse voetbal